Niemensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Niemensaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (4 ha)
2. Niemensaari (ö i Nyland), Helsingfors,  (3 ha)
3. Niemensaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar